Змагання з тхеквондо у ваговій категорії до 68 кг серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020''' пройдуть 25 липня 2021 року.

Призери

Турнір

Втішний раунд

Посилання 
 Тхеквондо на офіційному сайті Олімпійських Ігор